Мельхитуй — деревня в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области:
 Мельхитуй (муниципальное образование Закулей) (Бурятский Мельхитуй);
 Мельхитуй (муниципальное образование Хадахан) (Русский Мельхитуй).